Ноай, Ноайль:

Персоналии 
 Ноай (род)
 Ноай, Адриан-Морис де (1678—1766) — французский государственный и военный деятель.
 Ноай, Анна де (1876—1933) — французская поэтесса, хозяйка литературного салона.
 Ноай, Луи-Антуан де (1651—1729) — французский кардинал, архиепископ Парижа.
 Ноай, Мария-Виктория де (1688—1766) — французская аристократка, супруга Луи-Александра де Бурбона, графа Тулузского.
 Ноай, Поль де (1802—1885) — 3-й герцог д’Айен и 6-й герцог де Ноай, пэр Франции, историк.
 Ноай, Филипп де (1715—1794) — французский маршал (1775 год), испанский гранд 1-го ранга (с 1747 года).
 Ноай, Эмманюэль Анри Виктюрньен де (1830—1909) — французский дипломат и литератор.

Географические объекты 
 Ноай — кантон во Франции, в департаменте Уаза
 Ноай — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Ноай — коммуна во Франции, в департаменте Тарн
 Ноай — коммуна во Франции, в департаменте Уаза